Kamstra ist der Familienname folgender Personen:

Berber Kamstra (* 1960), niederländische Schwimmerin
Brian Kamstra (* 1993), niederländische Radsportler
Petra Kamstra (*  1974), niederländische Tennisspielerin